Augusta Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, född 22 oktober 1858 i Brandenburg i Preussen, död 11 april 1921 i Doorn i Nederländerna, var en preussisk drottning och tysk kejsarinna från 1888 till 1918 genom giftermålet med kronprins Vilhelm av Preussen, och därmed den sista titelinnehavaren.

Biografi 

Hon var dotter till hertig Fredrik VIII och hans fru Adelheid av Hohenlohe-Langenburg.

Kronprinsessa 

Augusta Viktoria gifte sig 27 februari 1881 i Berlin med den tyske och preussiske kronprinsen Vilhelm, senare kejsar Vilhelm II.
Hon valdes ut av Vilhelm, som ville gifta sig snabbt efter att hans förra förlovning, med kusinen Elisabet av Hessen, slogs upp. Äktenskapet var först inte godkänt av hovet eftersom hennes far inte var monark, men det stöddes av von Bismarck, som betraktade det som en lösning på konflikten mellan Preussen och hennes far, och fick slutligen hovets godkännande.

Kejsarinna 

Hon blev dock i början ringaktad vid hovet på grund av att fadern endast var hertig. Augusta kallades i familjekretsen för "Dona". Hon låg ofta i konflikt med sin svärmor Viktoria, vars politiska åsikter var motsatsen till hennes, vilket tog sig uttryck i saker som att framhålla att hon skulle välja en annan klänning än den svärmodern rekommenderat eller att hennes dotter inte hade fått sitt namn efter henne. Viktoria var också upprörd över att Augusta hade fått posten som Röda korsets överhuvud, trots att hon inte intresserade sig för sjukvård. Augusta umgicks trots det en del med Viktoria, eftersom hon ville umgås med en person av samma socialgrupp och rang som sig själv, och de kunde ses åka vagn tillsammans; hon höll dock sina barn borta från Viktoria i fruktan för att hon skulle ge dem vänsterpolitiska idéer.

År 1890 kom drottningen i konflikt med svägerskan Sofia av Preussen, som konverterade till den ortodoxa tron; Augusta hotade med att Sofia skulle förvisas från Tyskland och hennes själ hamna i helvetet, och då Sofia svarade att det var hennes sak vilken tro hon hade, blev Augusta så hysterisk att hon födde sitt barn för tidigt.

Hon skildras som naiv, trångsynt och med mycket bestämda sympatier och antipatier, starkt konservativ och traditionell. Hon tog sina traditionella uppgifter som "första dam" vad gällde etikett och välgörenhet på stort allvar.

Senare liv 

Efter monarkins avskaffande bodde hon i Nederländerna med maken. Hon ska ha chockats svårt då monarkin avskaffades, och hennes hjärtbesvär klarade inte av att yngste sonen Joakim begick självmord. Hon begravdes i Potsdam i Tyskland.

Anfäder

Barn 

 Vilhelm, kronprins av Preussen (1882–1951), gift med Cecilie av Mecklenburg-Schwerin
 Eitel Fredrik av Preussen (1883–1942), gift med Sophie Charlotte av Oldenburg (skilda)
 Adalbert av Preussen (1884–1948), gift med Adelheid av Sachsen-Meiningen
 August Vilhelm av Preussen (1887–1949), gift med Alexandra av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (skilda)
 Oskar av Preussen (1888–1958), gift med Ina von Bassewitz
 Joakim av Preussen (1890–1920), gift med Marie av Anhalt
 Viktoria Luise (1892–1980), gift med Ernst Ludwig av Braunschweig

Refernser 

 Herzogin Viktoria Luise von Braunschweig, Deutschlands letzte Kaiserin (Göttinger Verlagsanstalt, 1971)
 Ponsonby, sir Frederick, Letters of the Empress Frederick, London, 1929

Födda 1858
Avlidna 1921
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Tysklands kungligheter
Huset Augustenburg
Kvinnor
Kejsarinnor
Personer från Brandenburg